Па́ттон () — англійське та шотландське прізвище, що могло з'явитись:
 як коротка або злита форма давнього особового імені Патрік (), як Pat + зменшувальний суфікс -in, що означає «Маленький Пат», або, можливо, «син Пата»;
 як прізвисько сина, у якого батько мав коротко стрижене волосся або був лисий Це від середньоанглійського слова «pate», що означає «голова» або «череп».

Форми написання: Paton, Patton, Patten, Padon, Paddon.

Відомі носії прізвища:
 Вілл Паттон (; 1954) — американський актор кіно і телебачення.
 Вірджинія Паттон (; 1925 — 2022 — американська акторка
 Дарвіс Паттон (; 1977) — американський легкоатлет, олімпійський медаліст (2004, 2012).
 Джеймс Л. Паттон ( 1941) — американський антрополог і зоолог.
  (; 1935—2002) — джазовий піаніст.
 Джордж Сміт Паттон (; 1885—1945) — американський генерал, командувач Третьою армією США під час Другої світової війни.
 Кендіс Паттон (, 1988) — американська акторка.
  (; 1968) — американський музикант і композитор.
 Мел Паттон (1924—2014) — американський легкоатлет, олімпійський чемпіон (1948).
 Паула Паттон (; 1975) — американська акторка.
 Чарлі Паттон (; 1891—1934) — американський блюзовий музикант, піонер дельта-блюзу.

Примітки